Els dàrdans (en grec antic Δάρδανοι) eren un poble del sud-oest de Mèsia i part de la Il·líria. Culturalment, eren semblants als tracis i als il·liris, i en podien ser una barreja, hipòtesi refermada pels noms que comparteixen aquestes tribus. Alguns historiadors afirmen que es relacionen amb el poble celta, extrem no demostrat. Els romans els creien emparentats amb una ètnia, els dardanis, fugida de Troia, en concret de Dardània. Segons Estrabó eren salvatges i vivien en coves i sota els turons, però eren molt afeccionats a la música.

Bardil·lis va ser el rei que els unificà al . Van amenaçar el Regne de Macedònia i posteriorment el domini romà fins que van ser conquerits per l'exèrcit romà al . Van entrar aleshores a formar part de la província de Dardània romanitzada, una divisió que l'Imperi Romà d'Orient va mantenir.

Referències 

Grups il·liris
Grups tracis
Mèsia